María Paz Lagos Valdivieso (Valdivia, 1971) es una periodista y política chilena, asesora en asuntos públicos. Militante de Renovación Nacional (RN), ejerció como subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), durante el primer año de gobierno de Sebastián Piñera.

Biografía 

Nacida y criada en Valdivia, es hija de Enrique Lagos Ffrench-Davis y María Piedad Valdivieso Cox.

Cursó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Valdivia.

Es periodista y magíster en ciencia política con mención en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica (PUC).

Fue, entre 2008 y 2010, directora del Centro Familia-Trabajo y Políticas Públicas, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

El 11 de marzo de 2010, asumió la Subdirección del Servicio Nacional de la Mujer, designada por el presidente Sebastián Piñera. En esa administración, junto a la entonces ministra Carolina Schmidt, se logró la aprobación del post natal de seis meses. Dejó dicha función en febrero de 2011, para luego desempeñarse como asesora regional de la subsecretaria del Turismo, Mónica Zalaquett.

En 2016 fue presidenta de la Fundación Voces Católicas.

Está casada desde 1995 con el ingeniero civil Oscar Alfredo Molinos Schmidt y es madre de un hijo.

Actualmente se desempeña como columnista en el medio El Líbero. Fue además, candidata a diputada por la región de Los Ríos (periodo 2022-2026), para las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021, no resultando electa.

Reconocimientos 

Fue elegida dentro de las 100 Mujeres Líderes en el ranking elaborado por "Economía y Negocios" del diario El Mercurio y la Organización de Mujeres Empresarias (OME).

Historial electoral

Elecciones parlamentarias de 2021 
 Elecciones parlamentarias de 2021, candidata a diputada por el distrito 24 (Corral, Futrono, La Unión, Lago Ranco, Los Lagos, Máfil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia).

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Valdivia
Subsecretarios de Estado de Sebastián Piñera
Políticos de Renovación Nacional
Políticos de Chile
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Católicos de Chile
Periodistas de Chile